Oreos bezeichnet:

 Kekse der Marke Oreo des US-amerikanischen Unternehmens Nabisco
 Oreos (Euböa), eine antike Stadt auf Euböa, das heutige Neos Pyrgos
 Oreus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
Oreos (Verlag), 1982–2016 Verlag in Krottenthal (Waakirchen)